William de la Pole hette flera betydande engelsmän under 1300-talet, alla från samma familj: 

Sir William de la Pole (1329) (död ca 1329) var en köpman i Kingston upon Hull och Ravenser Odd.
Sir William de la Pole (1366) (död 1366)  var en rik köpman i Kingston upon Hull och Ravenser Odd, kunglig pengautlånare. Oklar härkomst. Anhängare till Roger Mortimer och Isabella av Frankrike.
 William de la Pole, hertig av Suffolk (1396-1450) sonsonson till William de la Pole (1366))